Рэ́йчел Ме́лвин (; род. , Элмхерст) — американская актриса.

Биография 
Рэйчел Мелвин родилась 9 февраля 1985 года в городе Элмхерст, штат Иллинойс, США. В 4 года Рэйчел вместе с родителями и старшей сестрой Джессикой переехала в Финикс. В 2003 году после окончания средней школы «Маунтин Пойнт» она переехала в Лос-Анджелес для начала актёрской карьеры.

Рэйчел дебютировала в 2004 году с эпизодической ролью в сериале «Вечное лето». С 2005 по 2009 год снималась в сериале «Дни нашей жизни». В 2014 году она снялась в фильме «Тупой и ещё тупее 2».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США